Седар (округ, Айова)
Седар (округ, Міссурі)
Седар (округ, Небраска)